Прикладна́я лингви́стика (прикладное языкознание) — наряду с теоретической лингвистикой является частью науки, занимающейся языком. Специализируется на решении практических задач, связанных с изучением языка, а также на практическом использовании лингвистической теории в других областях.

Различия между европейской и англосаксонской традицией 
Как самостоятельная дисциплина со своим аппаратом и терминологией, прикладная лингвистика наиболее распространена в англоязычных странах и азиатско-тихоокеанском регионе, при этом по смыслу она почти целиком совпадает с лингводидактикой, с некоторым привлечением корпусной лингвистики. Такие сферы, как переводоведение, компьютерная лингвистика, лингвистическая экспертиза, в англоязычных странах обычно рассматриваются как дисциплины, отдельные от прикладной лингвистики.

Существенным фактором для европейско-российской традиции является широкое проникновение методов и терминологии теоретической лингвистики, тогда как в англоязычном мире теоретическая и прикладная лингвистика имеют во многом различный терминологический аппарат.

Компоненты и направления 
Основные направления прикладной лингвистики, связанные с изучением языка:
 лексикография — теория и практика составления словарей;
 лингводидактика — наука о разработках методик обучения иностранному языку;
 усвоение второго языка — наука о процессе усвоения языка (в отличие от лингводидактики — с точки зрения обучаемого);
 терминоведение — наука об упорядочении и стандартизации научно-технической терминологии;
 переводоведение — теория перевода.

Основные направления прикладной лингвистики (), связанные с практическими приложениями:
 Компьютерная лингвистика ():
 Машинный перевод
 Автоматическое распознавание символов ()
 Автоматическое распознавание речи ()
 Автоматическое извлечение данных ()
 Информационный поиск 
 Извлечение информации
 Автоматическое реферирование текстов
 Построение систем управления знаниями
 Создание электронных словарей, тезаурусов, онтологий
 Корпусная лингвистика, создание и использование электронных корпусов текстов
 Лингвистическая экспертиза (например, в судебной практике)
 наука об упорядочении и стандартизации научно-технической терминологии

Крупнейшей в России конференцией по прикладной лингвистике является Диалог.

Оформление публикаций 
Поскольку в англоязычных странах прикладная лингвистика рассматривается как раздел педагогики, публикации в её сфере следуют стилю АПА, а не принятому у большинства лингвистов стилю LSA (подробнее см. Стили цитирования).

Известные исследователи 
 Дёрнеи, Золтан
 Крашен, Стивен
 Ричардс, Джек

Литература 
 
 Zoltan Dornyei. Research Methods in Applied Linguistics. (2007)

Ссылки 
 Сайт факультета прикладной лингвистики Волынского национального университета имени Леси Украинки